Maikowski ist der Familienname folgender Personen:

 René Maikowski (1900–1992), deutscher Anthroposoph 

Siehe auch:
 Majkowski